Прилуки — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Судромское»

География 
Деревня расположена в 38 километрах на север от Вельска на федеральной автотрассе  «Холмогоры», на левом берегу реки Вага (приток Северной Двины). Ближайшие населённые пункты: на севере деревня Луневская, на юге деревня Ивановская
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2280» как «Прилуцкая». Насчитывала 11 дворов, 58 жителей мужского пола и 56 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Судромского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Прилуцкое находилось 24 хозяйств, в которых проживало 81 житель мужского пола и 68 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Судромское»